Макс Айзингер (; ) — немецкий шахматист (мастер) и шахматный функционер.

Биография 
Получил образование в сфере делового администрирования.

Служил в германской армии во время Второй мировой войны (1939—1945).

Научился играть в шахматы в возрасте 12 лет. В 1925 г. вступил в шахматный клуб Карлсруэ. В период с 1938 по 1972 гг. 13 раз участвовал в чемпионатах Германии. Лучшие результаты показал в 1949 (5—9-е места) и в 1957 гг. (4—7 места).

В 1939 г. победил в сильном по составу турнире в Карлсруэ.

11 раз становился чемпионом земли Баден-Вюртемберг. 7 раз побеждал в кубке Баден-Вюртемберга. 25 раз выигрывал чемпионат городского шахматного клуба Карлсруэ.

В составе сборной ФРГ участвовал в командном первенстве Европы 1961 г. и ряде международных матчей.

Успешно играл по переписке. В 1935—1937 гг. он разделил 1—4 места в чемпионате Германии.

Работал в руководстве шахматного общества Карлсруэ. Был представителем мастеров в президиуме Немецкого шахматного союза. Был руководителем делегации ФРГ на шахматных олимпиадах 1970 и 1974 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Биография М. Айзингера на сайте шахматного клуба Карлсруэ
 Партии М. Айзингера в базе Chessgames
 Выступления М. Айзингера на командных первенствах Европы

Шахматисты Германии
Шахматисты XX века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Участники Второй мировой войны (Германия)